London Borough of Sutton – dzielnica Londynu

Lokalizacje

Kanada 
 Sutton – miasto położone w południowo-zachodniej prowincji Quebec

Australia 
 Sutton – miasto w stanie Nowa Południowa Walia

Wielka Brytania 
 Sutton (Bassetlaw) – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Sutton – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Sutton – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Sutton (Craven) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Sutton (Cheshire East) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Sutton (Cheshire West and Chester) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Sutton – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Sutton (East Cambridgeshire) – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Sutton – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Sutton – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Sutton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Sutton – wieś niedaleko Dover w hrabstwie Kent
 Sutton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Sutton – miasto na terenie Wielkiego Londynu
 Sutton – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Sutton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Sutton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Sutton (Peterborough) – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Sutton (Rushcliffe) – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Sutton (Selby) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Sutton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Sutton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Sutton – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Sutton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Sutton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Sutton – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)

Stany Zjednoczone

Miejscowości 
 Sutton – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Griggs
 Sutton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Sutton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Sutton – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
 Sutton – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
 Sutton – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Braxton

Gminy 
 Sutton (ang. Sutton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Sutton (ang. Sutton Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
 Sutton (ang. Sutton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Sutton (ang. Sutton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Meigs
 Sutton (ang. Sutton Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia

Hrabstwa 
 hrabstwo Sutton (ang. Sutton County) – w stanie Teksas

Osoby o nazwisku Sutton 
 Bunoo Sutton (1909-?) – indyjski lekkoatleta
 Chris Sutton (ur. 1973) –  angielski piłkarz
 Christopher Sutton (ur. 1984) – australijski kolarz
 Gary Sutton (ur. 1955) – australijski kolarz
 Greg Sutton (ur. 1977) – kanadyjski piłkarz 
 Kirton Sutton (ur. 1968) – piłkarz
 May Sutton (1886-1975) –  tenisistka amerykańska
 Michael Sutton (ur. 1970) – amerykański aktor
 Robert Sutton, 2. baron Lexinton (1662-1723) – brytyjski dyplomata
 Thomas Sutton (1819-1875) – angielski fotograf i wynalazca